Група Г квалификација за Европско првенство 2012. је група у којој су се такмичиле репрезентације Енглеске, Швајцарске, Бугарске, Велса и Црне Горе.

Резултати 

ир Скомина, Словенија

Табела

Види још 
 Европско првенство у фудбалу 2012.
 Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2012.

Квалификације за Европско првенство у фудбалу 2012.